Barbara Bilińska-Kępa (ur. 1967) – polska dziennikarka telewizyjna
 Barbara Bilińska (ur. 1949) – polska profesor biologii